gromada Bielawy (powiat głogowski)
 gromada Bielawy (powiat łowicki)
 gromada Bielawy (powiat nowotomyski)
 gromada Bielawy (powiat włocławski)